Fritz Walter hace referencia a:
 Fritz Walter (1920 – 2002), futbolista alemán;
 Fritz Walter (1960), exfutbolista alemán;
 Fritz Walter (1896 - 1977), político alemán;
 Dr. Fritz Walter (1900 – 1981), presidente del club de fútbol VfB Stuttgart;
 Fritz-Walter-Stadion, estadio de fútbol de Alemania.